Scheffers ist der Familienname folgender Personen:

 August Scheffers (1832–1888), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Georg Scheffers (1866–1945), deutscher Mathematiker
 Maikel Scheffers (* 1982), niederländischer Rollstuhltennisspieler